Морвилье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10258.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 70 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 288 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 154 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 120 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 77,9 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 120 активных работали 107 человек (63 мужчины и 44 женщины), безработных было 13 (1 мужчина и 12 женщин). Среди 34 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об